Uiloq Slettemark z d. Helgessen (ur. 6 sierpnia 1965 r. w Varde) – grenlandzka biathlonistka pochodzenia norweskiego. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach Pucharu Europy w roku 1999.

Jest prezesem Grenlandzkiego Związku Biathlonowego oraz trenerem kobiecej kadry Grenlandii. W 1994 roku wyszła za mąż za Øysteina Slettemarka. W 2001 roku urodziła córkę Ukaleq.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Anterselvie w roku 2000 zajmując 82. miejsce w biegu indywidualnym. Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 40. miejsce w sprincie w Lahti w sezonie 2002/2003.

Podczas Mistrzostw Świata w Pokljuce zajęła 81. miejsce w sprincie i 81 w biegu indywidualnym. Podczas Mistrzostw świata w roku Mistrzostw Świata w Chanty-Mansyjsku zajęła 48. miejsce w sprincie i 55 w biegu indywidualnym. Na Mistrzostwach Świata Oberhofie zajęła 68. miejsce w sprincie i 82 w biegu indywidualnym. Rok później, na Mistrzostwach Świata w Hochfilzen zajęła 72. miejsce w sprincie i 85 w biegu indywidualnym. Podczas Mistrzostw Świata w roku 2007 w Anterselvie zajęła 88. miejsce w biegu indywidualnym i 84 w sprincie. Na Mistrzostwach świata w 2009 r. w Pjongczangu zajęła 88. miejsce w sprincie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Profil zawodnika w bazie Biathlon

Urodzeni w 1965
Grenlandzkie biathlonistki